Михаил Васильевич Богданов:
 Богданов, Михаил Васильевич (1897—1950) — советский комбриг РККА.
 Богданов, Михаил Васильевич — Георгиевский кавалер; поручик; 28 августа 1917.